Elezioni europee del 1987 – svolte in Spagna il 10 giugno
Elezioni europee del 1987 – svolte in Portogallo 19 luglio